Бел — син Посейдона й німфи Лівії, брат-близнюк Агенора, батько Єгипта, Даная та Ламії.
 Бел — одиниця вимірювання різниці рівнів звукової гучності
 .бел — Національний домен верхнього рівня для Республіки Білорусь.

Персоналії 
 Бел Кауфман (1911—2014) — американська письменниця та педагог єврейського походження.
 Матей Бел (1684—1749) — словацький науковець, поет, енциклопедист, історик, філософ, просвітитель, зачинатель модерної учительської справи.

Топоніми 
 Бел-Камен — село в Благоєвградській області Болгарії. Входить до складу общини Якоруда.
 Бел — вулкан на острові Умбой у провінції Моробе, Папуа Нова Гвінея.

Див. також 
 Белл
 Бель
 Бела
 Бело